Lithomoia obscura är en fjärilsart som beskrevs av Lutzau. Lithomoia obscura ingår i släktet Lithomoia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
obscura